Pram (carrozzina in lingua inglese) può indicare:

Elettronica 
 PRAM – sigla di parallel random access machine, automa a memoria condivisa
 PRAM – sigla Phase-change RAM, memoria a cambiamento di fase
 PRAM – sigla di Pressure recording analytical method, memoria non volatile

Musica 
 Pram – gruppo musicale britannico

Nautica 
 Pram – piccola imbarcazione di servizio, a remi con prua quadra, simile a un Optimist

Geografia

Austria 
 Pram – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)